Босе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Босе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен